Ollon kan syfta på:
 Ekollon – ekens frukter
 Bokollon – ett ätligt frö från bok
 Ollon (kroppsdel) – den yttersta delen av penis
 Ollon, Schweiz – en ort och kommun i kantonen Vaud